Separator, oddzielacz służy do rozdzielania większej całości na części składowe
 Separator magnetyczny
separator w informatyce:
 Separator (informatyka)
 Separator (programowanie)
 Separator instrukcji
 Separator dziesiętny
 Separator (kanalizacja)

Zobacz też: Separator (budynek)